Tratatul de la Frankfurt se poate referi la unul dintre cele trei tratate semnate la Frankfurt, după cum urmează:
 Tratatul de la Frankfurt (1489) - tratatul dintre Maximilian al Austriei și trimișii regelui Carol  al VIII-lea al Franței
 Tratatul de la Frankfurt (1539) - a inițiat o perioadă de pace de cincisprezece luni între protestanți și catolici în Sfântul Imperiu Roman 
 Tratatul de la Frankfurt (1871) – tratatul care a pus capăt Războiului Franco-Prusac